Diese Liste enthält alle Spiele der färöischen Fußballnationalmannschaft der Frauen, sofern sie von der FIFA als offizielle Spiele anerkannt sind. Alle Ergebnisse aus färöischer Sicht.

1986 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 

Stand: 9. Oktober 2022

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der färöischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Alle Ergebnisse der färöischen Elf

Landerspiele Frauen
Faroer